Das Båstad Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Juli 2017 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 172 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 159 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Båstad